Henning Wold (ur. 1970) – norweski skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z 1989 roku.

17 marca 1989 roku w Vang podczas mistrzostw świata juniorów zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Øyvindem Bergiem, Erlendem Schumannem i Kentem Johanssenem.

Wold startował także w zawodach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1997/1998. Zdobył łącznie 32 punkty do klasyfikacji cyklu.

Mistrzostwa świata juniorów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970